Bundestagswahlkreis Harburg steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis Harburg, Niedersachsen
 Bundestagswahlkreis Harburg – Soltau, Niedersachsen
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Harburg, Hamburg
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg, Hamburg